Чара — старовинна посудина для пиття вина, схожа на кубок, велика чарка
 Чара — польський дворянський герб
 «Чара» — російський банк, збанкрутілий в 1990-ті роки

Чара — річка в Забайкальському краї, Іркутській області та Якутії, ліва притока Олекми
 Чара — село, Каларський округ, Забайкальський край
 Чара — аеропорт у селі Чара, Каларський округ, Забайкальський край

Чара — населений пункт, Дубровницько-Неретванська жупанія, місто Корчула

Див. також 
 Нова Чара
 Чар
 Чари
 Щара